Талы́зина — фамилия и топоним.

Фамилия 
Женский вариант фамилии .  (род. 1999) — российская актриса; дочь К. Л. Талызиной.
 Талызина, Валентина Илларионовна (род. 1935) — советская и российская актриса театра и кино; народная артистка РСФСР.
 Талызина, Ксения Леонидовна (Талызина; род. 1969) — советская и российская актриса театра и кино; дочь В. И. Талызиной.
 
 Талызина, Нина Фёдоровна (1923—2018) — советский и российский психолог, академик РАО.

Топонимы 
 Талызина — населённый пункт в Троицком административном округе Москвы.

См. также